Fribourg kan zijn:
Fribourg (stad) in Zwitserland
Fribourg (kanton) in Zwitserland
Fribourg (bisdom) in Zwitserland
 gemeente in het Franse departement Moselle: Fribourg (Moselle)

Zie ook
Freiberg (doorverwijspagina)
Freiburg (doorverwijspagina)